Teumer ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Teumer (1828–1890), königlich-sächsischer Förster und ein Original
 Jürgen Teumer (* 1940), deutscher emeritierter Hochschullehrer, Sachbuchautor und Heimatforscher
 Peter Teumer (Pedder; 1956–2009), deutscher Sänger

Siehe auch:
 Theumer
 Deumer